Гертру́да Екатери́на Коменсо́ли (; ), в монашестве Гертруда Пресвятого Таинства — святая Римско-католической церкви, деятельница социального движения Католической церкви, основательница религиозной организации «Конгрегация Непрерывного Поклонения», целью которой было поклонение Святой Евхаристии и распространение почитания Святого Сердца Иисуса.

Биография 
В 1862 году вступила в женскую монашескую конгрегацию «Дочери Милосердия», которую вскоре она оставила из-за слабого здоровья, после чего она начинает заниматься социальной и благотворительной деятельностью.

В конце XIX века крестьянское итальянское общество преобразовывалось в индустриальное, что привело к массовой эмиграции крестьян в города, которая лишила их привычного образа крестьянской жизни, основанной в большей мере на глубокой религиозности. Множество людей сталкивалось с вызовом индустриализации, которая жестоко эксплуатировала рабочих, не оставляя им возможности исполнять свои религиозные потребности. Видя проблемы индустриализации итальянского общества Коменсоли добивается аудиенции у папы римского Льва XIII, который благословляет её заниматься социальной деятельностью среди рабочих. Чтобы привлечь внимание трудящихся к более глубокой духовной жизни, Коменсоли 15 декабря 1882 года основывает женскую монашескую организацию «Конгрегация Непрерывного Поклонения» при поддержке нового епископа Бергамо Гаетано Камилло Гуиндани и священника и наставника Франческо Спинелли (будущий святой). В 1884 году она принимает монашеские обеты, взяв себе монашеское имя Гертруда Пресвятого Таинства.

В 1900 году «Конгрегация Непрерывного Поклонения» получает благословение на деятельность от римского папы Льва XIII. Сегодня основанная святой Гертрудой Коменсоли монашеская конгрегация действует в Италии, Бразилии, Эквадоре, Малави, Боливии, Хорватии и насчитывает примерно около 90 общин.

Прославление 
1 октября 1989 года Гертруда Коменсоли была причислена к лику блаженных папой Иоанном Павлом II. 26 апреля 2009 года канонизирована папой Бенедиктом XVI.

День памяти — 18 февраля.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Ссылки 
 Гертруда Коменсоли — святая Евхаристии и солидарности 
 Статья в газете «Эхо Бергамо»  

Святые Италии
Католические святые
Христианские святые XX века
Основатели монашеских орденов
Католические монахини Италии
Канонизированные католические монахини
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Бенедиктом XVI
Канонизированные в XXI веке